Jan Marian Szopiński (ur. 1892) – major artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), oficer 1 pal Leg., zastępca dowódcy 1 dak, z dniem 31 marca 1939 przeniesiony w stan spoczynku
 Jan Józef Szopiński (ur. 1957) – samorządowiec i urzędnik, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, wiceprezydent Bydgoszczy, poseł na Sejm

Przypisy